Oľšavka kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Oľšavka (okres Spišská Nová Ves)
 Oľšavka (okres Stropkov)